Maçãs, pluriel de « maçã » (signifiant « pomme » en portugais), peut aussi désigner :

Toponyme

Le Maçãs, petite rivière portugaise, aflluent de la rive gauche du Sabor, dans le bassin du Douro ;
Maçãs de Caminho, paroisse civile de la municipalité d'Alvaiázere, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Maçãs de Dona Maria, paroisse civile de la municipalité d'Alvaiázere, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Voir aussi

Macas, ville et capitale de la province de Morona-Santiago